Глибочанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та/або орган місцевого самоврядування в Україні та Білорусі.

Глибочанська сільська рада — , Ушацький район

Глибочанська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Глибочанська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район